Seznam guvernerjev Tennesseeja.

Opombe 
1East je bil državni sekretar za Tennessee med 1862 in 1865; imenoval ga je Andrew Johnson, vojaški guverner države med zvezno okupacijo med ameriško državljansko vojno. Potem, ko je Johnson 4. marca 1865 prisegel kot podpredsednik ZDA, je East postal v.d. guvernerja of Tennesseeja, dokler ni bil William G. Brownlow, izvoljeni guverner, zaprisežen 5. aprila 1865.

Tennessee